

Адоби бриџ је моћан менаџер медија који обезбеђује централни приступ свим креативним ставкама, креиран и издат од стране компаније Адоби системс, као део пакета Адоби кријејтив суит, почевши од -{CS2}-. Његова основна сврха је да се повежу сви делови Кријејтив суит заједно користећи интерфејс сличан претраживачу датотека () који се налази у претходним верзијама програма Адоби фотошоп. Адоби бриџ је доступан од стране свих осталих компоненти Кријејтив суит (осим за самосталну верзију програма -{Адоби акробат 8}-)

Види још 
 Адоби фотошоп

Референце

Спољашње везе 

 званични сајт 

Рачунарски програми